Иларион Чобану (; , с. Чукур-Минджир Королевство Румыния (ныне Чимишлийского района Молдавии) — , ) — румынский киноактёр.

Биография 
Рос в портовом г. Констанца на Чёрном море. В возрасте 12 лет бросил школу и зарабатывал на жизнь случайными заработками, был строителем, рыбаком, разнорабочим.

С 1948 — спортсмен-регбист. Выступал за футбольные команды «Ştiinţa» и «Динамо» (Бухарест), с 1959 по 1962 — бухарестский клуб «Прогресул».

С 1958 года обучался в Национальном университете театра и кино «И. Л. Караджале» в Бухаресте.

С 1961 года снимался в кино и регулярно играл до конца 1980-х годов. Всего — в более, чем 60 художественных фильмах.

Особенную популярность получил, благодаря серии фильмов о вымышленном неподкупном комиссаре полиции Михае Романе. Снялся также в нескольких фильмах (так называемых «мамалыга-вестернах») о приключениях трансильванцев на Диком Западе.

Умер 7 сентября 2008 в возрасте 76 лет от осложнений рака горла и, согласно завещанию, был кремирован.

Семья 

Был дважды женат. Сын — Иоаким Чобану, актёр.

Избранная фильмография 

 1960 — Бурные годы
 1961 — Человек рядом с вами
 1962 — Лупень, 29 — Данец
 1963 — Сентиментальная история
 1965 — Восстание
 1966 — Голгофа
 1966 — Время снегов
 1967 — Колонна — Джерула
 1968 — Легенда
 1969 — Война дам
 1970 — Михай Храбрый — Строе Бузеску
 1970 — Топор — пастух Никифор Липа
 1971 — Вечеринка
 1971 — Сотворение мира
 1972 — Конспирация — Михай Роман
 1972 — Заговор
 1972 — Чистыми руками — комиссар Михай Роман
 1973 — Последний патрон — комиссар Михай Роман
 1973 — Капкан — комиссар Михай Роман
 1974 — Бессмертные — Василе
 1974 — Трудный путь на Типперари — комиссар Михай Роман
 1976 — Поднять все паруса! — Герасим
 1978 — Екатерина Теодориу — генерал
 1978 — Пророк, золото и трансильванцы — Траян Брэд
 1979 — Актриса и трансильванцы — Траян Брэд
 1979 — Приключения рыжего Майкла — капитан
 1980 — Янку Жиану-сборщик налогов
 1981 — Трансильванцы на Диком Западе — Траян Брэд
 1981 — Янку Жиану-гайдук.

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Румынии
Актёры XX века
Выпускники института имени Караджале
Умершие от рака гортани